Имени Турара Рыскулова (, до 1993 г. — Ванновка) — село, административный центр Тюлькубасского района Туркестанской области Казахстана. Административный центр Майлыкентского сельского округа. Код КАТО — 516030100.

Географическое положение 
Находится в 98 км к северо-востоку от г. Шымкента, в 9 км от железнодорожной станции Тюлькубас и расположено на р. Арыс. Территория — 9,6 км². Через село проходит автомобильная дорога М39 «Алматы — Термез».

Население 
В 1999 году население села составляло 15 182 человека (7130 мужчин и 8052 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 17 311 человек (8403 мужчины и 8908 женщин).

На начало 2019 года население села составило 17 977 человек (9094 мужчины и 8883 женщины).

История 
Село было основано в 1887 году переселенцами из Воронежской и Александровской (сейчас Запорожская область, Украина) губерний. Одними из первых были семьи Верченко, Мокрушенко, Шумилины. Первоначальное название населённого пункта было Лисицино (в окрестностях водилось много лис, что отмечено и в названии горы у посёлка Азатлык — Тюлкибас, что означает — лисья голова). В 1904 году село было переименовано в Ванновку в честь тогдашнего министра образования Ванновского Петра Семёновича. (Пётр Семёнович Ванновский (24 ноября (6 декабря) 1822, Киев — 17 февраля (1 марта) 1904, Санкт-Петербург) — российский военный и государственный деятель, военный министр (1881—1898) и министр народного просвещения (1901—1902). Генерал от инфантерии, генерал-адъютант.) В 1928 году, в связи с ликвидацией окружного и введением районного деления, Ванновка стала центром Жуалинского района. В дальнейшем, в 1935 году опять стала центром Тюлькубасского района. В это время здесь проживало около 3205 жителей, многие являлись членами колхоза «Победа». В январе 1963 года в связи с упразднением Тюлькубасского района село Ванновка было в составе Сайрамского района. В январе 1966 года вновь образован Тюлькубасский район с центром в Ванновке. В 1993 году село Ванновка было переименовано в честь советского политического деятеля, председателя ЦИК и СНК Туркестанской АССР Рыскулова Турара Рыскуловича.

Известные уроженцы 
 Аблязов, Мухтар Кабулович — казахстанский предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана (апрель 1998 — октябрь 1999), председатель совета директоров БТА банка, видеоблогер. Лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана».
 Грицынин, Константин Данилович — Герой Советского Союза.
 Джантуров, Керимбек (1929—?) — Герой Социалистического Труда.
 Левченко, Пётр Иванович (1895—1958) — Герой Социалистического Труда.
 Трофимова,Валерия Витальевна (1991)- известный врач, заведующая терапии МЦ Жезказган, флорист,спортсменка

Примечания 

 

Населённые пункты Тюлькубасского района